Ива́н Ива́нович Шмальга́узен ( года, Киев — 7 октября 1963 года, Москва) — советский биолог. Всемирно известный теоретик эволюционного учения XX столетия.

Академик АН СССР (), АН УССР ().
Почётный член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1958), Германской академии наук (1960), Академии зоологии в Агре (Индия, 1962).

Биография 
Родился в 1884 году в Киеве. Его отец, Иван Фёдорович Шмальгаузен (1849—1894) — известный ботаник, профессор Петербургского и Киевского университетов, рано умер.

И. И. Шмальгаузен закончил Первую киевскую мужскую гимназию в 1901 году. Затем поступил на физико-математический факультет университета Святого Владимира. Лекции профессора А. Н. Северцова способствовали увлечению И. И. Шмальгаузена сравнительной анатомией. В 1905 году, будучи студентом университета, исполнял обязанности ассистента профессора Северцова на Высших женских курсах. Студенческая работа, посвящённая Шмальгаузеном изучению развития конечностей у земноводных, получила золотую медаль. Учился И. И. Шмальгаузен с перерывами. Сначала его исключили из университета за участие в студенческих беспорядках, но затем снова приняли в университет, однако начавшаяся вскоре революция (1905—1907 годы) привела к временному закрытию университета. И только в 1907 году Шмальгаузен получил диплом Киевского университета.

В 1910 году по рекомендации А. Н. Северцова И. И. Шмальгаузена утвердили штатным лаборантом зоологической лаборатории.

В 1912 году А. Н. Северцов занял освободившееся после ухода в отставку М. А. Мензбира место профессора сравнительной анатомии Московского университета и пригласил И. И. Шмальгаузена в Москву на должность ассистента. С 1913 по 1918 годы И. И. Шмальгаузен занимал должность приват-доцента на кафедре Московского университета, которую возглавлял А. Н. Северцов.

С 1918 года — профессор Воронежского университета.

С 1921 года — профессор Киевского университета.

C 1935 года — академик АН СССР.

В 1939—1948 годах — профессор Московского университета, заведовал кафедрой дарвинизма, организованной им же. В числе других «менделистов-вейсманистов-морганистов» Приказом Министерства высшего образования СССР от 23 августа 1948 года № 1208 «О состоянии преподавания биологических дисциплин в университетах и о мерах по укреплению биологических факультетов квалифицированными кадрами биологов-мичуринцев» освобождён от работы «как проводивший активную борьбу против мичуринцев и мичуринского учения и не обеспечивший воспитания советской молодёжи в духе передовой мичуринской биологии».

В 1930—1941 годах — директор Института зоологии и биологии АН УССР.

В 1936—1948 годах — директор Института эволюционной морфологии АН СССР. После избрания И. И. Шмальгаузена академиком АН СССР, его в этом же году назначили директором Биологического института имени К. А. Тимирязева АН СССР, а также директором лаборатории экспериментальной зоологии и морфологии. Эти два научных учреждения в 1936 году объединили, и на их базе был создан Институт эволюционной морфологии, который после смерти А. Н. Северцова стал называться его именем.

После смерти А. Н. Северцова в 1936 году И. И. Шмальгаузен стал признанным лидером советских эволюционных морфологов и эмбриологов.

В 1936 году участник IV съезда зоологов, анатомов и гистологов в Киеве.

С 1938 года И. И. Шмальгаузен — заведующий кафедрой дарвинизма Московского государственного университета.

В 1948—1955 годах — старший научный сотрудник Зоологического института АН СССР.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот». Выступал с критикой взглядов Т. Лысенко.

В 1955—1963 годах — заведующий лабораторией эмбриологии Зоологического института АН СССР.

В 1961 году Иван Иванович тяжело заболел. В больнице он закончил рукопись книги «Регуляция формообразования в индивидуальном развитии». Выйдя из больницы в 1962 году, Шмальгаузен усиленно работал, несмотря на плохое здоровье, и в течение 1962—1963 годов дописал монографию «Происхождение наземных позвоночных», начатую ещё до болезни. В ней дана полная и стройная картина перехода позвоночных от водной жизни к наземной. В это же время Иван Иванович начал писать книгу о применении кибернетики в биологии, но осенью 1963 года болезнь обострилась, и Шмальгаузен скончался.

Основные направления научной деятельности 
теоретические, описательные, экспериментальные исследования по:
 эволюционной морфологии
 изучению процессов роста организмов
 по сравнительной анатомии и эмбриологии
 феногенетике и формообразованию
 происхождению наземных позвоночных
 факторам, путям, закономерностям эволюции
 биокибернетике.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 Дарвиновская медаль Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1958)
 Золотая медаль имени И. И. Мечникова (1963)
 Премия имени А. О. Ковалевского (1964)

Основные сочинения 
 Шмальгаузен И. И. Основы сравнительной анатомии позвоночных. Гос. изд. [1923]. VIII + 425 с (Книга выдержала 4 издания, последнее — в 1947 г.)
 Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. М.-Л. Изд-во академии наук СССР, 1938. 144 с.
 Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М.-Л. Из-во АН СССР. Напеч. в Москве 1939. 232 с.
 Шмальгаузен И. И. Факторы эволюции (теория стабилизирующего отбора). М.-Л., Изд-во АН СССР, 16-я тип. треста Полиграфкнига в Москве, 1946. 396 с.
 Schmalhausen I. I. Factors of Evolution: The Theory of Stabilizing Selection, Blakiston, Philadelphia (1949)
 Шмальгаузен И. И. Кибернетические вопросы биологии / Под общ. ред. и с предисл. Р. Л. Берг и А. А. Ляпунова. Новосибирск, Наука, сиб. отделение. 1968. 224 с.
 Шмальгаузен И. И. Вопросы дарвинизма: Неопубл. работы / ред.-сост. И. М. Медведева; Отв. ред. А. В. Иванов, Э. И. Воробьева; М. Наука, 1990 158 с.

Память 

Похоронен на Новодевичьем кладбище 
 Отделение общей биологии Российской академии наук за выдающиеся работы по проблемам эволюционной биологии присуждает премию имени И. И. Шмальгаузена.
 Киевский Институт зоологии Национальной академии наук Украины носит имя Ивана Ивановича Шмальгаузена;
 Президиум Национальной академии наук Украины учредил премию имени И. И. Шмальгаузена.

Примечания

Литература 
 Шмальгаузен O. Иван Иванович Шмальгаузен, (1884—1963). : Наука, 1988.
 
 
 Levit G., Hossfeld U., Olsson L. 2006. From the «Modern Synthesis» to cybernetics: Ivan Ivanovich Schmalhausen (1884—1963) and his research program for a synthesis of evolutionary and developmental biology (От «современного синтеза» к кибернетике: Иван Иванович Шмальгаузен, (1884—1963) и его исследовательская программа синтеза эволюционной биологии и биологии развития) // Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 306B, 2, 89-106

Ссылки 
 
 Шмальгаузен Иван Иванович на сайте Биография.ру
 Фото и биография  на сайте РАН
 Библиография 

Зоологи СССР
Эволюционисты
Зоологи России
Выпускники Первой Киевской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Киевского университета Св. Владимира
Действительные члены АН СССР
Преподаватели Воронежского государственного университета
Подписавшие «письмо трёхсот»
Лауреаты премии имени А. О. Ковалевского
Члены Леопольдины
Члены Академии наук ГДР
Сотрудники ИПЭЭ РАН
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Преподаватели Киевского университета
Преподаватели биологического факультета МГУ
Сотрудники Зоологического института РАН